Флаг Миусовского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, составленный и употребляемый в соответствии с вексиллологическими правилами, служащий символом Миусовского сельского поселения, единства его территории, населения, прав и самоуправления.

Флаг утверждён 30 августа 2010 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6641.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба сельского поселения в данных: синем, белом и жёлтом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В лазоревом поле серебряный с расправленными крыльями сокол, сопровождаемый внизу по сторонам двумя золотыми восьмиконечными звёздами».

Обоснование символики

Примечания